Karunkel (von lateinisch caruncula, ‚kleines Stück Fleisch‘) bezeichnet in der Medizin:
 eine Schleimhautvorstülpung der weiblichen Harnröhre, siehe Prolaps
 eine knotenförmige Erhebung im inneren (nasalen) Lidwinkel, siehe Tränenkarunkel
 höckerförmige, drüsenlose Bildungen des Endometriums bei Wiederkäuern, siehe Endometrium #Endometrium bei Nicht-Primaten
 eine Hautfalte im Bereich des Afters, siehe Mariske